Bundestagswahlkreis 152 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Leipzig I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Nordsachsen (2009)
 Bundestagswahlkreis Delitzsch – Torgau-Oschatz – Riesa (2002 bis 2005), siehe Bundestagswahlkreis Nordsachsen
 Bundestagswahlkreis Trier (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kreuznach (1949 bis 1976)